Хлебный Ключ () — упраздненный в 1986 году посёлок Куштирякского сельсовета Бакалинского района Башкирской АССР.

Географическое положение 
Расстояние до:
 районного центра (Бакалы): 31 км,
 центра сельсовета (Новоурсаево): 5 км,
 ближайшей ж/д станции (Туймазы): 14 км.

История 
В 1952 году — посёлок Хлебный Ключ, входящий в Карповский сельсовет, в 25 км от райцентра с. Бакалы, в 8 км от центра сельсовета — с. Карповка и в 53 км от железнодорожной станции Туймазы.

На 1 января 1969 года входила в Петровский сельсовет.

Исключен из учётных данных Указом Президиума ВС Башкирской АССР от 12.12.1986 N 6-2/396 «Об исключении из учётных данных некоторых населенных пунктов»).

Население 
На 1 января 1969 года проживали 78 человек; преимущественно русские.

Литература 
 Административно-территориальное деление Башкирской АССР (на 1 июня 1952 г.). — Башкирское книжное издательство, Уфа, 1953. C.36

Примечания 

Населённые пункты, упразднённые в 1986 году
Исчезнувшие населённые пункты  Бакалинского района